Das Juniorinneneinzel der Wimbledon Championships 2022 war ein Tenniswettbewerb in London, den die US-Amerikanerin Liv Hovde gewann.

Vorjahressiegerin ist Ane Mintegi del Olmo.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
2022